

Села:
 Богушівка — Волинська область, Луцький район.
 Богушівка — Рівненська область, Млинівський район.

 Богушівка — історична назва південної частини села Ясногородка Макарівського району Київської області.

Річки:
 Богушівка — права притока Утки (басейн Горині).

Богушівка () — село, Підкарпатське воєводство, гміна Бірча.